Глазуны — название населённых пунктов в России:
 Глазуны — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Глазуны — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Глазуны — деревня в Торжокском районе Тверской области.